USS Eolus puede referirse a:

 USS Eolus, era un vaporizador de ruedas laterales encargado el 12 de agosto de 1864 y vendido el 1 de agosto de 1865.
 USS Eolus, era el antiguo monitor USS Shawnee, que solo mantuvo el nombre durante dos meses en 1869.

Wikipedia:Desambiguación